Карл Мейснер:
 Мейснер, Карл Иванович (1774—1815) — медальер, академик Императорской Академии художеств.
 Мейснер, Карл Карлович (1800—?) — архитектор, академик Императорской Академии художеств, сын К. И. Мейснера.